BSA C12 250 cc (1956-1959)
 BSA C12 350 cc (1940)